RPL3L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 407 амінокислот, а молекулярна маса — 46 296.

Кодований геном білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Рибосомні білки